widłogonka – rodzajowy człon zwyczajowych nazw gatunkowych niektórych widłogonków, np.
 widłogonka krucha (Campodea fragilis)
 widłogonka – rodzajowy człon zwyczajowych nazw gatunkowych niektórych motyli z rodziny garbatkowatych, np.
 widłogonka bukówka (Stauropus fagi)
 widłogonka dwojaczka (Furcula bifida)
 widłogonka dwurożka (Furcula bicuspis)
 widłogonka gronostajka (Cerura erminea)
 widłogonka siwica (Cerura vinula)
 widłogonka widlica (Furcula furcula)